

Cinema 
 Le verità – film del 2017 diretto da Giuseppe Alessio Nuzzo
 Le verità (La vérité) – film del 2019 diretto da Hirokazu Kore'eda